

Cinema 
Into the Blue – film del 1950 diretto da Herbert Wilcox
Trappola in fondo al mare (Into the Blue) – film del 2005 diretto da John Stockwellthe 
 Into the Blue – film documentario del 2009 diretto da Emiliano Dante

Musica 
 Into the Blue – album degli Shakatak del 1986
Into the Blue – singolo dei The Mission del 1990
Into the Blue – album di Guy Barker del 1995
 Into the Blue – brano di Klaus Schulze dell'album In Blue del 1984
Into the Blue – singolo di Moby del 1995, dall'album Everything Is Wrong
 Into the Blue – traccia dell'album Silent Cry dei Feeder del 2008
 Into The Blue – traccia dell'album Gather the Faithful dei Cain's Offering del 2009
Into the Blue – singolo di Kylie Minogue del 2014
 Into the Blue – traccia dell'album Kaleidoscope dei Transatlantic del 2014
 Into the Blue – album dei Broken Bells del 2022

Televisione 
Into the Blue – film per la televisione del 1997 diretto da Jack Gold
 La sottile linea blu (2) (Into the Blue) – episodio della sesta stagione di Cold Case - Delitti irrisolti